Ранчо Трес Потриљос има више значења:

 Ранчо Трес Потриљос (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Трес Потриљос (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику